Ричард Старки, по-известен с псевдонима си Ринго Стар ( и Ringo Starr), е британски музикант, певец и актьор. Роден е в Ливърпул, Обединеното кралство. Става член на рок-групата Бийтълс на 16 август 1962 г., заемайки мястото на Пийт Бест на ударните инструменти. Озвучил е няколко роли в Кураж, страхливото куче.

Живот и кариера 
Родното място на Ринго Стар е Ливърпул. Израства в пристанищната част Dingle. Родителите му се разделят рано. Допълнително детството му е изпълнено с безбройни заболявания. Преди да се присъедини към Бийтълс той е барабанист на Rory Storm & the Hurricanes от 1959 до 1962 г. Двете банди често се срещат в Ливърпул и така Ринго прави контакт с Джон Ленън, Пол Маккартни и Джордж Харисън.

Бийтълс 
През август 1962 г. Бийтълс сключват договор за грамофонни плочи, а се нуждаят от нов барабанист. Така в бандата пристига Ринго Стар. За песента Love me do (5 октомври 1962 г.) за барабанист е избран Ринго.

Неговият музикален талант е изявен най-вече в ударните инструменти. По-малко се занимава с пеене и композиране. От всички Бийтълси той пише най-малко песни. Негови композиции са Octopus's Garden (за Abbey Road) и Don't Pass Me By (за Бийтълс).

Соло-кариера 
Веднага след разпадането на Бийтълс Стар започва да работи върху първия си соло-проект Sentimental Journey.

Семейство 
Ринго Стар се запознава в Ливърпул с фризьорката Мари Кокс (Морийн Старки Тайгрет, род. 4.8.1946) през 1962 г., същата седмица, когато се присъединява към Бийтълс. Те се женят през февруари 1965 г.  Мениджърът на „Бийтълс“ Брайън Епщайн е кум, а вторият баща на Ринго Хари Грейвс и колегата му в Бийтълс Джордж Харисън са свидетели.  Бракът им става обект на новата песен „Лекувай го нежно, Морийн“ на „Chicklettes“.  Ринго и Морийн имат три деца: Зак (р. 14.9.1965), Джейсън (р. 19.8.1967) и Лий (р. 11.11.1970). През 1971 г. Стар купува дома на Ленън „Титънхърст парк“ в село Сънингхил, графство Бъркшир и премества семейството си там.  През 1975 г. двойката се развежда след многократните изневери на Стар.  По-късно той признава, че е „пиян, бияч на жени и отсъстващ баща“.  Морийн се омъжва през 1989 г. за американския бизнесмен Исак Тайгрет, с когото има двегодишна дъщеря, а по-късно заболява от левкемия и умира на 48-годишна възраст през 1994 г. 

Стар се запознава с американската актриса Барбара Бах (род. 27.8.1947) през 1980 г. на снимачната площадка на филма „Пещерният човек“ и двамата се женят в кметството на Мерилебоун (Лондон) на 27 април 1981 г.  През 1985 г. той е първият от Бийтълс, който става дядо при раждането на дъщерята на Зак Старки – Татя Джейн.  Зак също е барабанист и прекарва времето си с рок-групата Ху по време на редовните отсъствия на баща си, а след кратко време става член на Оуейсис.  Той е изпълнявал заедно с баща си по време на няколко турнета на All-Starr Band.  Стар има осем внука: един от Зак, четири от Джейсън и трима от Лий.  През 2016 г. той е първият Бийтълс, който става прадядо.

Официална дискография

Сингли 
 1970: Beaucoups Of Blues / Coochy-Coochy
 1971: It Don`t Come easy / Early 1970
 1972: Back Off Boogaloo / Blindman
 1973: Photograph / Down And Out
 1973: You`re Sixteen / Devil Woman
 1974: Oh My My / Step Lightly (САЩ)
 1974: Only You (and You Alone) / Call Me
 1975: No No Song / Snookeroo
 1975: Snookeroo / Oo-Wee (Великобр.)
 1975: (It`s All Down To) Goodnight Vienna / Oo-Wee (САЩ)
 1976: Oh My My / No No Song (Великобр.)
 1976: A Dose Of Rock`n Roll / Cryin`
 1976: Hey Baby / Lady Gaye
 1977: Wings / Just A Dream (САЩ)
 1977: Drowning In The Sea Of Love / Just A Dream
 1977: Sneaking Sally Through the Alley / Tango All Night
 1978: Lipstick Traces (On A Cigarette) / Old Time Revolvin (САЩ)
 1978: Tonight / Heart On My Sleeve (Великобр.)
 1978: Heart On My Sleeve / Who Needs A Heart (САЩ)
 1981: Wrack My Brain / Drumming Is My Madness
 1982: Private Property / Stop And Take The Time To Smell The Roses
 1983: In My Car / As Far As We Can Go (Германия)
 1989: Act Naturally / (Buck Owens: The Key`s In The Mailbox)
 1992: Weight Of The World / After All These Years
 1992: Weight Of the World / After All These Years / Don`t Be Cruel (CD)
 1992: Don`t go Where The Road Don`t Go / Don`t Know A Thing About Love (Германия)
 1992: CD Don`t Go Where The Road Don`t Go / Don`t Know A Thing About Love / Everyone Wins (Германия)
 1998: La De Da (Radio Edit) / Everyday (САЩ)
 1998: La De Da (Radio Edit) / Love Me do / Everyday (CD)
 2003: Never without You / Instant Amnesia (CD)
 2005: Fading in and Fading out (CD)
 2008: Liverpool 8 / For Love
 2008: Liverpool 8 (CD)

Студийни албуми 
 1970: Sentimental Journey
 1970: Beaucoups of Blues
 1973: Ringo
 1974: Goodnight Vienna
 1976: Ringo’s Rotogravure
 1977: Scouse the Mouse
 1977: Ringo the 4th
 1978: Bad Boy
 1981: Stop and Smell the Roses
 1983: Old Wave,
 1992: Time Takes Time
 1998: Vertical Man
 1999: I Wanna Be Santa Claus
 2003: Ringo Rama
 2005: Choose Love
 2008: Liverpool 8

Концертни албуми 
 1990: Ringo Starr and His All-Starr Band
 1993: Ringo Starr and His All Starr Band Volume 2: Live From Montreux
 1995: Ringo Starr and His third All-Starr Band-Volume 1
 1998: VH1 Storytellers
 2002: King Biscuit Flower Hour Presents Ringo & His New All-Starr Band
 2003: Extended Versions
 2004: Tour 2003
 2006: Ringo Starr and Friends, (не съдържа нов материал)
 2007: Ringo Starr: Live at Soundstage
 2008: Ringo Starr & His All Starr Band Live 2006

Други публикации 
 1971: The Concert for Bangla Desh – It Don’t Come Easy
 1972: Tommy – As Performed by the London Symphony Orchestra & Chamber Choir with The Who and Various Artists – Fiddle About und Tommy’s Holiday Camp
 1975: Keith Moon, Two Sides of the Moon – Duette mit Keith Moon: Solid Gold und Together
 1976: Guthrie Thomas, Lies and Alibis – Дует с Гутри Томас: Band of Steel
 1986: It’s a Live-In World – You Know It Makes Sense
 1987: The Prince’s Trust Concert 1987 – With a Little Help from My Friends
 1988: Stay Awake: Various Interpretations of Music from Vintage Disney Films – When You Wish Upon a Star
 1991: Soundtrack for Curly Sue – You Never Know
 1995: For the Love of Harry: Everybody Sings Nilsson – Lay Down Your Arms
 2002: Concert for George – Photograph und Honey Don’t
 2003: Jools Holland & his Rhythm & Blues Orchestra – Jack O the Green Small World Big Band Friends 3 – Boys
 2006: Jerry Lee Lewis, Last Man Standing – Duett mit Jerry Lee Lewis Sweet Little 16

На върха на класациите

Албуми

Песни

Вижте също 
 Джон Ленън
 Пол Маккартни
 Джордж Харисън

Външни препратки 
  RingoStarr.com – официален уебсайт
  Ринго Стар и неговата група на звездите
  Профил на Ринго Стар в Drummerworld
  Профил на Ринго Стар в IMDB
  Художникът Ринго Стар 
 Ринго Стар и Морен Кокс

Източници 

Английски музиканти
Членове на Бийтълс
Британски рок музиканти
Вегетарианци
Родени в Ливърпул